Дже́йкоб А́ндерсон (; род. 18 июня 1990, Бристоль) — британский  и , известный по роли Омена в фильме Ноэля Кларка «Шпана 2». Мировую известность получил благодаря роли Серого Червя в сериале канала HBO «Игра Престолов».

Актёрская карьера 
Андерсон снялся в фильме Ноэля Кларка «4.3.2.1.», сыграв роль Анжело. Также он снялся в сериале канала ITV «Несправедливость», сыграв роль подростка из колонии для несовершеннолетних. Помимо этого, Андерсон появился в одной из серий сериала «Бесчисленные».

В 2012-м году он появился в одной серии сериала «Молокососы», сыграв роль Райана, помощника отца Мини. Помимо этого, Джейкоб, в компании Адама Дикона, снявшегося до этого вместе с ним в фильме «Шпана 2», снялся в фильме Менхая Хады «Падение».

Помимо ролей в кино и сериалах, Джейкоб играет в театре. Он играл в пьесе «Дунсинан» поставленной Королевским Театром им. У. Шекспира, в Короле Лире поставленном в театре Янг-Вик, а также в Боевом Коне, поставленном в Королевском Национальном Театре.

Андерсон снялся в молодёжном слэшере «Дети-Самоубийцы» спродюсированном Идрисом Эльбой, сыграв в нём роль Рики, а также снялся в комедийном сериале канала BBC2 Эпизоды вместе с Мэттом Лебланом и Стивеном Мэнганом.

В 2012-м году, Андерсон присоединился к актёрскому составу сериала канала HBO «Игра Престолов». Он получил роль Серого Червя, главнокомандующего Безупречных.

Джейкоб сыграл роль Дина Томаса, бойфренда Хлои Латимер, в драме канала ITV «Бродчерч».

Музыкальная карьера 
Джейкоб записал вместе с Plan B песню «I Need Love», вошедшую в саундтрек к фильму «Шпана 2».
В 2013-м году подписал контракт с Columbia Records и выпустил EP The Middle Child под псевдонимом Raleigh Ritchie. Помимо этого, Джейкоб сопровождал Кендрика Ламара, во время его турне по Великобритании, выступая у него на «разогреве».

Личная жизнь 
С 2011-го года Джейкоб встречается с актрисой Эшлин Лофтус, а в 2013-м они переехали в общий дом.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Авторы-исполнители Великобритании
Киноактёры Великобритании